Achar puede hacer referencia a:
 Aniak, localidad de Alaska.
 Aniak, río de Alaska.
 Aniak, cráter del planeta Marte.